Osoby
 Anja Mittag (ur. 1985) – niemiecka piłkarka
 Günter Mittag (1926–1994) – niemiecki polityk i działacz partyjny 
 Magnus Gösta Mittag-Leffler (1846–1927) – niemiecki matematyk